Фроссар — фамилия. Известные носители:
 Фроссар, Андре (1915—1995) — французский журналист, писатель, философ.
  (1889—1946) — французский политик.
 Фроссар, Мари-Рене — французская балерина конца XVIII века.
 Фроссар, Шарль Огюст (1807—1875) — французский генерал, участник Крымской 1854—1855 годов и Франко-прусской 1870—1871 годов войн.